Un reporter est un journaliste envoyé sur les lieux d'un événement d'actualité.

Reporter peut aussi faire référence à :

Cinéma 
 Reporters, un film documentaire français de Raymond Depardon en 1981

Télévision 
 Reporters, un magazine français de grand reportage diffusé entre 1987 et 1992 sur La Cinq 
Reporters, une série télévisée française diffusée en 2007
 Reporters, un magazine français d'information et d'investigation, diffusé sur NT1 depuis 2008

Presse 
 Reporters, un quotidien national francophone algérien.

Voir aussi